Holly's Diner est une chaîne de restauration rapide française ayant pour thème les années 1950 et 1960 des États-Unis, ouvert depuis 2014.

Histoire 

Le premier restaurant de la franchise à ouvert en 2014 dans la ville de Tours. Elle compte, en 2022, vingt restaurants ouvert, dont le premier drive dans la zone commerciale de Langueux, près de Saint-Brieuc.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de chaînes de restaurants
 Malbouffe

Chaîne de restauration rapide ayant son siège en France
Entreprise fondée en 1940